Ordemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ordemann (1887–), deutscher Verwaltungsjurist
 Conrad Ordemann (1900–), deutscher Kaufmann und Schriftsteller
 Elard Ordemann (1866–1945), deutscher Pastor und Heimatforscher
 Georg Ordemann (1874–), deutscher Mediziner
 Nikolaus Ordemann (1826–1882), deutscher Zeitungsverleger